Cambridge puede designar a varios lugares:

 Canadá:
 Cambridge, una ciudad en la provincia de Ontario.

 Estados Unidos:
 Cambridge, una ciudad en el estado de Idaho.
 Cambridge, una villa en el estado de Illinois.
 Cambridge, una ciudad en el estado de Kansas.
 Cambridge, una ciudad en el estado de Kentucky.
 Cambridge, un pueblo en el estado de Maine.
 Cambridge, una ciudad en el estado de Maryland.
 Cambridge, una ciudad en el estado de Massachusetts, que alberga la Universidad de Harvard.
 Cambridge, una ciudad en el estado de Minnesota.
 Cambridge, una ciudad en el estado de Nebraska.
 Cambridge, un municipio en el estado de Nuevo Hampshire.
 Cambridge, un pueblo en el estado de Nueva York.
 Cambridge, una ciudad en el estado de Ohio.
 Cambridge, un municipio en el estado de Pensilvania.
 Cambridge, un pueblo en el estado de Vermont.
 Cambridge, una villa en el estado anterior.
 Cambridge, una villa en el estado de Wisconsin.

 Inglaterra:
 Cambridge, un distrito no metropolitano y una ciudad universitaria en el condado de Cambridgeshire.
 Universidad de Cambridge, en la localidad anterior.
 Cambridge, una circunscripción parlamentaria representada en la Cámara de los Comunes del Reino Unido.
 Cambridge, una aldea en el condado de Gloucestershire.

 Nueva Zelanda:
 Cambridge, una villa en la región de Waikato.